
Termin -{R1}- ima više značenja.

 R-oznake, R1: Eksplozivno kada je na suvom
 ATC kod R01, Nazalni preparati